Асагое Сінобу і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками. Вони обидві взяли участь, але в парі з іншими партнерками.
Асагое грала в парі з Татьяною Гарбін, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Кончіта Мартінес і Вірхінія Руано Паскуаль.
Суґіяма грала в парі з Даніелою Гантуховою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Анна-Лена Гренефельд і Мартіна Навратілова.

Анна-Лена Гренефельд і Мартіна Навратілова виграли титул, перемігши у фіналі пару Кончіта Мартінес і Вірхінія Руано Паскуаль з рахунком 5–7, 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Rogers Cup 2005